Die Abkürzungen Hfr bzw. HFR stehen für

 Hfr-Stamm, ein Bakterium mit hoher Konjugationsrate
 Humboldt Forum Recht, eine juristische Internetzeitschrift
 Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg
 Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung (Fachzeitschrift)
 Hot Fractured Rock, ein Verfahren zur Nutzung von Erdwärme
 High Frame Rate, ein Filmformat mit hoher Bildwiederholrate
 Johann Gottfried Herder-Forschungsrat

HFR